Ambrus Attila (1965–) erdélyi publicista
 Ambrus Attila (1967–) jégkorongozó, bűnöző (viszkis rabló)